Ла Тараја има више значења:

 Ла Тараја (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тараја (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику